Bredatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredatjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Bredatjärnen (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (4,5 ha)
Bredatjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (8,41 ha)
Bredatjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (10,8 ha)

Se även
Bredtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn